Umberger ist der Familienname folgender Personen:

 Jerry Umberger (* 1942), US-amerikanischer Dartspieler
 R. J. Umberger (* 1982), US-amerikanischer Eishockeyspieler